Adunați, een plaats in het Roemeense district Prahova
 Adunați (Argeș), een plaats in het Roemeense district Argeș